Le qualificazioni del singolare maschile del Western & Southern Open 2012 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatori

Teste di serie

  Jérémy Chardy (ultimo turno, Lucky Loser)
  Alejandro Falla (ultimo turno)
  Grigor Dimitrov (primo turno)
  Lukáš Lacko (primo turno)
  David Goffin (ultimo turno)
  Marinko Matosevic (qualificato)
  Leonardo Mayer (ultimo turno)

 Fabio Fognini (qualificato)
 Michail Kukuškin (ritirato)
 Lu Yen-Hsun (qualificato)
 Igor Sijsling (primo turno)
 Steve Darcis (primo turno)
 Matthew Ebden (primo turno)
 Philipp Petzschner (primo turno)

Qualificati

  Fabio Fognini
  Lu Yen-Hsun
  Paul-Henri Mathieu
  Jesse Levine

  Ivan Dodig
  Marinko Matosevic
  Serhij Stachovs'kyj

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Collegamenti esterni 
 

Western & Southern Open 2012
ATP World Tour 2012